JMK eller jmk kan syfta på

 JMK – IATA-koden för en flygplats på Mykonos, se Mykonos internationella flygplats
 jmk – ISO-koden för dialektgruppen Jämtska
 JMK – en enhet i Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet, se Enheten för journalistik, medier och kommunikation